Alois Pokorný (1826-1886), botaniste et naturaliste autrichien
 Jakub Pokorný (1996-), footballeur tchèque
 Peter Pokorný (2001-), footballeur slovaque

Patronyme tchèque